Festiwal Muzyki i Sztuki Krajów Bałtyckich Probaltica w Toruniu – festiwal muzyczny i artystyczny, odbywający się od 1994 głównie w Toruniu, oraz w Warszawie, Gdańsku i Grudziądzu.

Idea Festiwalu narodziła się w momencie odradzania się krajów bałtyckich. Jego celem jest popularyzacja kultury krajów leżących nad Bałtykiem, oraz tworzenie idei współpracy kulturalnej między nimi. Nurtem wiodącym jest muzyka oraz sztuki plastyczne.

Opis festiwalu 
Pierwsza edycja miała miejsce w 1994. W ciągu 10 lat trwania Festiwalu w Toruniu wystąpiło ponad sto profesjonalnych zespołów muzycznych. Razem daje to ponad trzy tysiące znakomitych artystów muzyków i plastyków z dziesięciu krajów bałtyckich. Zaprezentowano ponad 300 koncertów i ponad 2000 prac z dziedziny malarstwa, grafiki, tkaniny, ceramiki, rzeźby i witrażu. Występują tu artyści z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Rosji, Estonii, Łotwy i Litwy. 

Festiwal wspiera Ministerstwo Kultury, Urząd Miasta Torunia i Urząd Miasta Grudziądza. Z racji wagi festiwalu od 1997 do sponsorów dołączyło również Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. 

Dzięki finansowemu wsparciu UE, w ramach programu Kultura 2000, dziesiąta edycja Festiwalu odbywa się nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Do organizatorów dołączyły od 2007 Kłajpeda (Litwa) i Visby-Gotlandia (Szwecja).

Współorganizatorem są też Muzeum Okręgowe w Toruniu i Dwór Artusa w Toruniu w Toruniu oraz Filharmonia Narodowa i Zamek Królewski w Warszawie. Patronat prowadzi Polskie Radio, Program 2. Dyrektorem Festiwalu jest Henryk Giza. Festiwal trwa przez cały miesiąc maj.

Imprezy towarzyszące 
W czasie trwania festiwalu obok głównych koncertów i wystaw trwają imprezy towarzyszące. W 2007 w Toruniu zaprezentowano m.in.:
 Wystawy festiwalowe - w Ratuszu Staromiejskim Muzeum Okręgowego w Toruniu:
 Życie i twórczość Karola Szymanowskiego

 Wystawa surrealistów z Polski, Litwy i Niemiec Śladami surrealizmu: 
 Rimantas Dichavicius - Litwa, 
 Gitenis Umbrazas - Litwa, 
 Cornelius Fraenkel - Niemcy, 
 Jakub Fiedorowicz - Australia, 
 Dariusz Jasiczak, Andrzej Masianis, Ireneusz Szczęch, Jacek Yerka, Marek Zalibowski-Zalibarek - Polska,

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Teatry w Toruniu
 Festiwale w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Festiwale i przeglądy w Toruniu
Festiwale muzyczne w Polsce
Festiwale sztuk plastycznych w Polsce